Paquíteno (do grego pachýs, grosso) é uma das cinco subfases da Prófase I da meiose. Ocorre após a definição do complexo sinaptonêmico ainda na subfase leptóteno. No paquíteno, os cromossomos tornam-se mais grossos, formando quatro braços bem definidos. Desses quatro braços, dois se ligam ao respectivo homólogo formando estruturas denominadas "tétrades" ou "bivalentes". Devido à proximidade entre os braços dos homológos, a percepção das quatro cromátides é prejudicada. Será mais visível na próxima subfase (diplóteno). No paquíteno é onde ocorre também o fenômeno mais importante da meiose, o chamado crossing-over ou permutação que é responsável pela distinção de aparência de todos os seres vivos eucarióticos.

Ver também
Leptóteno e Zigóteno (subfases que antecedem o paquíteno)
Diplóteno e Diacinese (subfases que sucedem o paquíteno)

Biologia celular
Ciclo celular